USS Theodore Roosevelt (1906)
USS Theodore Roosevelt (SSBN-600)
USS Theodore Roosevelt (CVN-71)